Hähner-Springmühl ist der Familienname folgender Personen:

 Gitte Hähner-Springmühl (* 1951), deutsche zeitgenössische Musikerin und Malerin
 Klaus Hähner-Springmühl (1950–2006), deutscher Künstler